Hohenthan ist der Ortsname von

 Hohenthan (Bärnau), Ortsteil der Stadt Bärnau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Hohenthan (Eppenschlag), Ortsteil der Gemeinde Eppenschlag, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Hohenthan (Windberg), Ortsteil der Gemeinde Windberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Hohenthann (Begriffsklärung)
 Hohentann